Tracy hace referencia a:
 Spencer Tracy, actor estadounidense.
 Tracy Chapman, cantautora estadounidense.
 Tracy Davies,personaje de Harry Potter.
 Tracy Chevalier, novelista estadounidense.
 Tracy, ciudad del estado de California.
 Destutt de Tracy, filósofo francés.
 Tracy: hermana del protagonista del videojuego EarthuBound.

Autores de nombres botánicos 
 C.Tracy - Clarissa Tracy 1918-1905.
 C.M.Tracy - Cyrus Mason Tracy 1824-1891.
 J.G.Tracy - James G. Tracy fl. 1822
 J.P.Tracy - Joseph Prince Tracy 1879-1953.
 Tracy - Samuel Mills Tracy 1847-1920.